actieve kool, een chemische stof die gebruikt wordt in filtratie- en reinigingsprocessen
bruinkool of steenkool, afzettingen van organisch materiaal
houtskool, een verkoling van hout die als brandstof en als tekenmateriaal gebruikt wordt 
Kool & The Gang, een Amerikaanse funk/disco-band
kool (geslacht) (Brassica), het plantengeslacht waar de groente deel van uitmaakt
kool (plant) (Brassica oleracea), een groente 
koolstof, een chemisch element

Personen met de achternaam Kool
Aart Kool, een Nederlands officier der Genie
Albert Kool, een Nederlands architect
Arthur Kool, een Nederlands militair en politicus
Arthur Diemer Kool, een Nederlands tennisspeler
Bram Kool, een Nederlands wielrenner
Carmen Selina Kool, een Miss Nederland
Halbo C. Kool, een Nederlands schrijver en dichter
Joost Kool, een Nederlands langebaanschaatser
Jos Kool, een Nederlands journalist, publicist en dammer
Marga Kool, een Nederlands schrijver en dichter
Renée Kool, een Nederlands beeldend kunstenaar
Renée Kool, een Nederlands criminoloog
Ruud Kool, een Nederlands voetballer